Всеобщие выборы 2019 года в Аргентине — кампания по выборам президента страны, членов Национального конгресса и губернаторов большинства провинций, состоявшиеся 27 октября. 

Новым президентом был избран Альберто Фернандес из Хустисиалистской партии, победив уже в первом туре действующего президента Маурисио Макри. Макри — первый в истории Аргентины действующий президент, который потерпел поражение при попытке переизбраться на второй срок.

Избирательная система 
Выборы президента в Аргентине проводятся в рамках модифицированной системы абсолютного большинства с двумя турами. Согласно ей, кандидат может выиграть уже в первом туре, набрав 45 % голосов, или если наберёт 40 % голосов, опередив при этом кандидата, занявшего второе место, на 10 процентных пунктов. Второй тур проводится в том случае, если ни один из кандидатов не соответствует ни одному из пороговых значений. Голосование является обязательным для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Также право голоса имеют 16- и 17-летние, хотя и без обязательного голосования.

В нижней палате аргентинского парламента, Палате депутатов, 257 человек, которые избираются в 24 избирательных округах — 23 провинциях, а также федеральном округе Буэнос-Айрес. Количество депутатов, избираемых от каждого округа, зависит от населения провинции. Одна треть мест в палате депутатов отведена женщинам. Места в Палате депутатов распределяются между партиями пропорционально с использованием метода Д’Ондта с избирательным порогом 3 %.

Сенат состоит из 72 человек (по 3 сенатора от столицы и каждой провинции). Сенаторы избираются в трёхмандатных избирательных округах на 6 лет с использованием системы  прямым голосованием по методу Д’Ондта. Каждые два года обновляется треть Сената. В октябре 2019 года избирались 24 сенатора. Каждая партия может зарегистрировать до двух кандидатов; один из них должен быть женщиной. Партия, получившая наибольшее количество голосов, получает два места, а партия, занявшая второе место, одно.

Президентские выборы

Зарегистрированные кандидаты 
Для участия в выборах президента Аргентины были зарегистрированы следующие кандидаты:

 Маурисио Макри (Республиканское предложение) от коалиции «», действующий президент, мэр Буэнос-Айреса (2007—2015). Кандидат в вице-президенты —  (Хустисиалистская партия), юрист, сенатор от провинции Рио-Негро, лидер большинства в Сенате.
 Альберто Фернандес (Хустисиалистская партия) от коалиции , глава Кабинета министров (2003—2008). Кандидат в вице-президенты — Кристина Фернандес де Киршнер (Хустисиалистская партия), 55-й президент Аргентины (2007—2015).
 Роберто Лаванья (независимый кандидат) от коалиции , экономист, Министр экономики и производства (2003—2005). Кандидат в вице-президенты —  (Хустисиалистская партия), юрист, университетский профессор и действующий губернатор провинции Сальта.
  (Социалистическая партия трудящихся) от коалиции , депутат. Кандидат в вице-президенты —  (), депутат.
  (Либертарианская партия) от коалиции Frente Despertar, экономист и профессор. Кандидат в вице-президенты — Луис Росалес (Либертарианская партия).
  (Партия местного флага) от коалиции Патриотический фронт. Кандидат в вице-президенты — Энрике Вентурино (Партия местного флага).
 Мануэла Кастаньейра (), социолог. Кандидат в вице-президенты — Эдуардо Мулаль (Новое движение к социализму).
 Хуан Хосе Гомес Сентурион (Frente NOS), вице-президент Банка аргентинской нации. Кандидат в вице-президенты — Синтия Хоттон («Ценности для моей страны»), депутат (2007—2011).
 Хосе Антонио Ромеро Ферис (Национальная автономистская партия), губернатор провинции Корриентес (1983—1987), сенатор (1987—2001). Кандидат в вице-президенты — Гильермо Суэлдо (Национальная автономистская партия)
 Рауль Умберто Альбаррасин (Движение местного действия). Кандидат в вице-президенты — Серхио Дарио Пасторе (Движение местного действия).

Опросы

Результаты

Открытые первичные выборы президента были проведены по всей стране 11 августа. Согласно закону № 26 571 от 2009 года все партии обязаны участвовать в первичных выборах, как с одним списком кандидатов, так и со списками внутрипартийных фракций. Граждане могут голосовать за любого кандидата от любой партии, но только один раз. Кандидат и список, набравшие 1,5 % или более голосов, допускаются до участия во всеобщих выборах.

Победителем первичных выборов 2019 года стал Фернандес с 47,8 % голосов, вторым был Макри с 31,8 %. Лаванья, дель Каньо, Гомес Сентурион и Эсперт получили достаточно действительных голосов, чтобы участвовать в всеобщих выборах.

Итоги основного голосования

Выборы в Национальный конгресс

Выборы в Палату депутатов

Выборы в Сенат

Региональные выборы 
Каждая провинция имеет право самостоятельно устанавливать дату проведения выборов в провинциальные органы власти, тогда как Национальная исполнительная власть несёт ответственность за установление даты выборов в национальные органы власти.

27 октября состоялись региональные выборы в четырёх провинциях.

 В Буэнос-Айресе главой регионального правительства был переизбран на второй срок Орасио Родригес Ларрета (Республиканское предложение). За Ларрету, поддержанного коалицией «», проголосовали 1 082 990 избирателей (55,90 %). На выборах в региональный законодательный орган победу также одержала коалиция «Вместе за перемены».
 В провинции Буэнос-Айрес новым губернатором был избран экономист Аксель Кисиллоф (независимый кандидат), в прошлом министр экономики Аргентины, с 2015 года депутат от Буэнос-Айреса. За Кисилёва, поддержанного коалицией , проголосовало 5 022 109 избирателей (55,5 %). Также Всеобщий фронт выиграл выборы в провинциальную Палату депутатов.
 В провинции Катамарка новым губернатором был избран Рауль Алехандро Халиль (Партия Перонистского возрождения), мэр города Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка. За Халиля, поддержанного коалицией Всеобщий фронт, проголосовало 133 441 избирателей (60,45 %). Также Всеобщий фронт выиграл выборы в провинциальные Палату депутатов и Сенат.
 В провинции Ла-Риоха новым губернатором был избран депутат провинциального законодательного органа Рикардо Кинтела (Хустисиалистская партия). За Кинтелу, поддержанного коалицией Всеобщий фронт, отдали свои голоса 95 115 избирателей (44,89 %).

Примечания 

Аргентина
Выборы в Аргентине
2019 год в Аргентине